Petárda (pirotechnika), pirotechnikai eszköz
 Petárda (település), település Horvátországban
 Petárda, film